NEA of NEa kan verwijzen naar:

 De Nederlandse Emissieautoriteit, een Nederlands agentschap
 Nigeria Entertainment Awards
 National Education Association, een Amerikaanse vakbond
 NEA (handbal), een handbalvereniging uit Ouderkerk aan de Amstel
 Linnea Södahl, artiestennaam van